Italradio (ricevitore) – Apparecchio radio ricevitore
  Comitato Italradio— Nome abbreviato dell'Osservatorio sulla radiofonia internazionale in lingua italiana, comitato per la promozione della lingua italiana nelle radiotelevisioni mondiali